Wain kan avse:

Personer
 David Wain (född 1969), amerikansk komiker, skådespelare, manusförfattare och regissör
 John Wain (1925–1994), engelsk författare och litteraturkritiker
 Louis Wain (1860–1939), brittisk konstnär, känd för kattbilder
 William Wain (1819–1882), dansk ingenjör och företagsledare av engelskt ursprung
 William Wain Prior (1876–1946), dansk militär, överbefälhavare

Geografi
 Wain, Biberach – kommun i Baden-Württemberg, Tyskland

Se även
 Burmeister & Wain – tidigare danskt skeppsvarv och tillverkare av skeppsmotorer

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn